Пулитцеровская премия за комментарий () — одна из номинаций Пулитцеровской премии, впервые присуждённая в 1970 году.

За выдающийся комментарий, использующий любой доступный журналистский инструмент.

История 
Формат комментария является одним из традиционных для американской журналистики, тем не менее соответствующей номинации Пулитцеровской премии в первые годы не существовало. Учреждение в 1970 году категории «За выдающуюся критику или комментарий» было призвано подчеркнуть растущее значение этой формы, стимулировать молодых авторов и повысить престиж профессии. Уже через три года номинацию разделили на две: «За комментарий» и «За критику».

Лауреаты

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Номинации Пулитцеровской премии